Леньков — русская фамилия и топоним:

Персоналии 
 Леньков, Александр Сергеевич (1943—2014) — советский и российский актёр театра и кино.

Населённые пункты 
 Леньков — село в Бусском районе Львовской области Украины.
 Леньков — село в Новгород-Северском районе Черниговской области Украины.

См. также 
 Леньково
 Линьков